Csehország
 Hostomice, település a Berouni járásban
 Hostomice, település a Teplicei járásban